Aichhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Aichhorn (* 1942), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 August Aichhorn (1878–1949), österreichischer Pädagoge und Psychoanalytiker

 Michael Aichhorn (1949–2008), österreichischer Theatermacher, Schauspieler und Künstler
 Sabine Aichhorn (* 1979), österreichische bildende Künstlerin und Designerin
 Sigmund Aichhorn (1814–1892), österreichischer Geologe
 Silke Aichhorn, deutsche Harfen-Solistin

Aichhorn ist der Name folgende geographischen Objekte:
 Aichhorn (Gemeinde Heiligenblut), Ortschaft von Heiligenblut am Großglockner, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Eichhorn
 Eichorn